Palazzo Bourbon del Monte  – palazzo di Svana
 Palazzo Peruzzi-Bourbon del Monte  – palazzo di Firenze
 Palais Bourbon, nome francese di Palazzo Borbone a Parigi